Ивановци — село в Болгарии:
 Ивановци — в Великотырновской области;
 Ивановци — в Видинской области;
 Ивановци — в Кюстендилской области.

См. также 
 Ивановцы